Umlaufzahl bezeichnet:
 in der Mathematik die Umlaufzahl einer Kurve um einen Punkt
 im Dampfkesselbau das Verhältnis von Wasser zu Dampf im Verdampferkreislauf
 in der Kreislaufwirtschaft (Recycling) die Anzahl der Wiederverwendungen bis zur Aussortierung